Андрей Иванович Приймак (7 декабря 1941, город Днепродзержинск Днепропетровской области) — советский партийный деятель. Член ЦК КПУ в 1981 — 1990 г. Депутат Верховного Совета УССР 11-го созыва.

Биография 
В 1959—1962 г. — слесарь ремонтно-механического цеха Днепродзержинского вагоностроительного завода имени газеты «Правда».

В 1962—1965 г. — служил в Советской армии.

Член КПСС с 1964 года.

С 1965 г. — слесарь новопрокатного цеха, старший оператор сортопрокатного цеха Днепровского металлургического завода имени Дзержинского в городе Днепродзержинске.

Окончил Днепродзержинский индустриальный институт имени Арсеничева.

В 1973—1977 г. — освобожденный секретарь партийной организации сортопрокатного цеха, в 1977—1979 г. — заместитель секретаря партийного комитета Днепровского металлургического завода имени Дзержинского. В 1979—1980 г. — заместитель начальника, начальник сортопрокатного цеха Днепровского металлургического комбината имени Дзержинского.

В 1980—1985 г. — секретарь партийного комитета Днепровского металлургического комбината имени Дзержинского.

В 1985—1989 г. — 1-й секретарь Днепродзержинского городского комитета КПУ Днепропетровской области.

Награды 
 ордена
 медали

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Родившиеся в 1941 году
Родившиеся 7 декабря
Родившиеся в Каменском
Первые секретари Днепродзержинского горкома КП Украины
Делегаты XXVII съезда КПСС